

Ванн — місто, штат Оклахома
 Ванн — переписна місцевість, штат Небраска